«Keep Bouncin'» — другий сингл з Blow the Whistle, тринадцятого студійного альбому оклендського репера Too Short. Додатковий вокал: Fergie.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Сингли 2006